Wirsung ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wirsung (* 1500 oder 1505; † 1571), deutscher Arzt, Autor und Übersetzer 
 Johann Georg Wirsung (1589–1643), deutscher Anatom
 Marx Würsung (oder Wirsung; † Ende 1521), Augsburger Kaufmann, Apotheker, Buchhändler und Verleger